Un  désigne en France les structures de formations destinées aux jeunes joueurs, dans différents sports :
 Pôle espoirs (basket-ball)
 Pôle espoirs (football)
 Pôle espoirs (handball)
 Pôle espoirs (rugby à XV)
 Pôle espoirs (tennis)